♃ est le symbole pour :
 la planète Jupiter
 le dieu romain Jupiter et le dieu grec Zeus
 l’étain en alchimie (on utilise parfois la variante 🜩 pour minerai d'étain)
 plante vivace herbacée (car la planète effectue sa révolution en près de douze années terrestres) ;

Visuellement, ce symbole est proche du nombre 4 ou du nombre 21. Il est également proche du symbole des JO de Paris 2024.

Voir aussi 

Caractère Unicode
Jupiter